Лощининское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Касимовском районе Рязанской области.

Административный центр — деревня Лощинино.

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов

История 
Лощининское сельское поселение образовано в 2004 г. из Лощининского сельского округа. Лощининский сельский округ, в свою очередь, был переименован из Самыловского сельского округа в 1998 г.

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Сельские поселения Рязанской области